79th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 79th Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT West End